Метревелі Олександр Іраклійович — радянський тенісист.
 Метревелі Роїн Вікторович — грузинський історик.
 Метревелі Слава Калістратович — радянський і грузинський футболіст.

Грузинські прізвища